Plectrypops är ett släkte av fiskar. Plectrypops ingår i familjen Holocentridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Plectrypops